Baumwall (Hamburg), een straat in Hamburg
Baumwall (metrostation), een station van de Hamburgse metro